Lourdes Maldonado puede referirse a:

 Lourdes Maldonado (periodista española), periodista española.
 Lourdes Maldonado (periodista mexicana), periodista mexicana.